Le tournoi de tennis de Cardiff est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 12 au .

Virginia Ruano Pascual remporte le simple dames. En finale, elle bat Alexia Dechaume-Balleret, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Debbie Graham et Kerry-Anne Guse.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cardiff
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1997
Cardiff
Sport au Royaume-Uni en 1997
1997 au pays de Galles
Tennis en mai 1997